Кіта-Хіросіма (北広島市) — місто у префектурі Хоккайдо, Японія.
 Кіта-Хіросіма (北広島町) — містечко у префектурі Хіросіма, Японія.